Jméno a příjmení Jiří Švec má více nositelů:

 Jiří Švec (1935–2014) – československý sportovec zápasník
 Jiří Švec (politik) (* 1975) – český politik hnutí STAN, starosta jihočeského města Lišov
 Jiří Antonín Švec (1924–???) – český spisovatel, prozaik a sbormistr